Anisonyches är ett släkte av trögkrypare. Anisonyches ingår i familjen Echiniscoididae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trögkrypare
Anisonyches